Liebesinsel (Bodenmeer)
 Liebesinsel (Edersee)
 Liebesinsel (Spree)
 Liebesinsel (Templiner Stadtsee)